Un code d'honneur est un ensemble de règles tacites, orales ou écrites, que doivent impérativement respecter les membres d'un groupe ou d'une société donnée.

Les principaux groupes s'imposant des codes d'honneur 

 Des sociétés traditionnelles qui vivent en marge de la modernité :
 Codes d'honneur de sociétés méditerranéennes : Albanie, Sicile, Corse, Palestine, .. qui  conduisent parfois à la vendetta ;
 Codes d'honneur de sociétés musulmanes : par exemple chez les Pachtouns d'Afghanistan et du Pakistan, qui peuvent conduire à  des crimes d'honneur lorsqu'une personne est tuée parce qu'elle n'a pas respecté le code d'honneur du groupe auquel elle appartient.

Les femmes peuvent être victimes de ces codes d'honneur traditionnels, lorsqu'elles ne respectent pas leur « honneur », tel que l'imposent les règles de leur société traditionnelle, en particulier pour des questions liées à des relations sexuelles (tabou de la virginité par exemple) ou encore lorsqu'elles ne respectent pas les codes vestimentaires (burqa par exemple) ; c'est le cas par exemple :
 en Khevsourétie-Pchavie, régions de Géorgie, où ces traditions sont restées particulièrement vivaces.
Le code d'honneur en vigueur dans certaines sociétés traditionnelles peut aussi imposer des mutilations sexuelles (excision, infibulation) pour les femmes, circoncision pour les hommes.

 Des sociétés secrètes criminelles :
 Les diverses mafias : mafia sicilienne (Cosa nostra), Camorra napolitaine, 'Ndrangheta calabraise, yakuza japonaise, triades chinoises, etc. Il existe un code d'honneur chez les mafiosis : par exemple tout homme d'honneur doit exécuter sans hésiter la victime désignée en signe de soumission et d'obéissance à l'organisation mafieuse à laquelle il appartient.
 Les codes d'honneur des pirates dénommé aussi Chasse-Partie.
 Des groupes réservés à une « élite » qui s'astreint à des règles strictes :
 Les règles de la chevalerie au Moyen Âge (défense de « la veuve et l'orphelin », codes de guerre et de tournoi)
 Le code du samouraï (bushido)
 Le code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
 Le code d'honneur des FTP (résistants) pendant la Seconde Guerre mondiale
 Les règles de la franc-maçonnerie
 Les codes d'honneur du judo et celui des ceintures noires de France et celui des arts martiaux
 Le code d'honneur de la légion étrangère
 Le code d'honneur des Hells Angels
 Le code d'honneur des spéléologues suisses
 Le code d'honneur des Euro-toques (cuisiniers)
 Le code d'honneur des Amis du journal Spirou
 Le code d'honneur de l'UEFA (football)
 De nombreuses professions ont leur code d'éthique professionnelle, dit encore code de déontologie, par exemple :
 Les médecins: le serment d'Hippocrate
 Les policiers et gendarmes
 Les sapeurs-pompiers
 Les avocats et les magistrats
 Les journalistes
 Les psychologues
 Les professions financières
 etc.

Ces codes d'honneur peuvent évoluer dans le temps, par exemple celui de la mafia

Film 

 Combat sans code d'honneur est un film sorti en 1973 de Kinji Fukasaku, avec Bunta Sugawara, Hiroki Matsukata, Nobuo Kaneko, Tatsuo Umemiya, Kunie Tanaka, Hideo Murota, qui illustre des combats sans aucun respect des codes d'honneur traditionnels entre yakuzas.

Voir aussi 
 Déontologie
 Éthique

Notes et références 

Violence contre les femmes
Criminologie
Morale